Grêmio Recreativo Guerreiros Mura é uma ciranda, agremiação cultural tradicional da cidade de Manacapuru, no estado do Amazonas, que participa do Festival de Cirandas de Manacapuru, concorrendo contra a Flor Matizada e a Tradicional.

Ver também 
 Festival de Cirandas de Manacapuru
 Tradicional
 Flor Matizada

Guerreiros Mura
Associações culturais do Brasil